Шестаки — топоним в России:

Кемеровская область
 Шестаки — деревня в Беловском районе.

Смоленская область
 Шестаки — деревня в Ельнинском районе.
 Шестаки — деревня в Смоленском районе.

Пермский край
 Шестаки — деревня в Берёзовском районе.
 Шестаки — посёлок станции в Губахинском муниципальном округе.
 Шестаки — упразднённая в 2005 году деревня на территории Губахинского муниципального округа.
 Шестаки — железнодорожная станция в Губахинском муниципальном округе.
 Шестаки — деревня в Кунгурском районе.